Friedewald néven a következő települések léteznek:
Friedewald – település Hessenben
Friedewald – település Rajna-vidék-Pfalzban